NFL sezona 2020. je 101. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je otvorena 10. rujna 2020. pobjedom branitelja naslova Kansas City Chiefsa nad Houston Texansima rezultatom 34:20. Super Bowl LV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 7. veljače 2021. u Tampi na Floridi na Raymond James Stadiumu sastati osvajači AFC konferencije Kansas City Chiefsi i NFC konferencije Tampa Bay Buccaneers. Pobijedili su Buccaneersi rezultatom 31:9 i osvojili svoj drugi Super Bowl.

Prije početka sezone, momčad Oakland Raidersa se iz Oaklanda u Kaliforniji preselila u Las Vegas u Nevadi. 
Momčad Washington Redskinsa privremeno mijenja ime u Washington Football Team, a odluka o stalnom imenu kluba bit će donesena nakon završetka sezone. 
Od ove sezonu u doigravanje ulazi ukupno 14 momčadi, po 7 iz svake konferencije. Uz pobjednike divizija, u doigravanje će iz svake konferencije ući još tri momčadi s najboljim omjerom pobjeda i poraza. Samo najbolja momčad u konferenciji će biti slobodna u prvoj utakmici doigravanja (wild-card rundi), koja će se od sada sastojati od tri utakmice umjesto dosadašnje dvije. 

Zbog pandemije bolesti COVID-19 otkazane su sve utakmice predsezone, a utakmice koje su se trebale odigrati izvan Sjedinjenih Država (NFL International Series) odigrale su se u SAD-u. Sve utakmice su odigrane ili pred smanjenim brojem gledatelja ili bez gledatelja.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2020.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Deshaun Watson, Houston Texans - 4823
Najviše jarda probijanjem: Derrick Henry, Tennessee Titans - 2027
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Stefon Diggs, Buffalo Bills - 1535

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Avery Williamson, Pittsburgh Steelers - 170
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): T.J. Watt, Pittsburgh Steelers - 15
Najviše presječenih lopti:  Xavien Howard, Miami Dolphins - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Green Bay Packers - 509 (31.8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Kansas City Chiefs - 415.8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Baltimore Ravens - 191.9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Kansas City Chiefs - 303.4 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: Los Angeles Rams - 296 (18.5 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Los Angeles Rams - 281.9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Tampa Bay Buccaneers - 80.6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Los Angeles Rams - 190.7 po utakmici

Izvori 

2020